Мжавана́дзе ( — грузинське прізвище.

Персоналії 
 Василь Мжаванадзе (1902—1988) — радянський компартійний та військовий діяч.
 Кахабер Мжаванадзе (* 1978) — грузинський футболіст.

Грузинські прізвища